Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu – gotycki, garnizonowy, dawny farny
 Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu – neogotycki, przy ul. Grabiszyńskiej